Харардере () — исторический город в Сомали, расположен в провинции Мудуг автономной области Галмудуг. Является столицей .

История 
На протяжении большей части своей истории город был под властью сомалийских султанатов, таких как имамат Аджуран и , который управлял городом с XIII века. После обретения Сомали независимости город развивался и породил многих видных сомалийских политиков, военных и чиновников.

С 2012 года город контролируется связанной с Аль-Каидой террористической группой Аш-Шабаб. В 2018 году американский авиаудар убил 60 бойцов Аш-Шабааб в тренировочном лагере, который располагался в сельской местности за пределами города.

Демография 
По состоянию на 2005 год население города составляло 65543 человек. Как и большая часть Галмудуга, он населён в основном сомалийцами из подклана , клана .

Известные жители 
 Шермарк, Абдирашид Али, второй президент Сомали

 , первый командующий вооруженными силами Сомали

 , первый командующий полицией Сомали

 Кедийе, Салаад Габейре, бывший старший командующий вооруженными силами Сомали

 , бывший начальник штаба Национальной Армии Сомали

Примечания 

Населённые пункты Сомали